Исмаэль Кеннет Джордан Коне (; ) — канадский футболист ивуариского происхождения, полузащитник клуба «Уотфорд» и сборной Канады. Участник чемпионата мира 2022 года.

Клубная карьера 
Коне — воспитанник клубов «Сен-Лоран» и «Клёб де Фут Монреаль». 24 февраля 2022 года в матче Лиги чемпионов КОНКАКАФ против мексиканского «Сантос Лагуна» он дебютировал за основу последних. В этом же поединке Исмаэль забил свой первый гол за «Клёб де Фут Монреаль». 27 февраля в матче против «Орландо Сити» он дебютировал в MLS. В начале 2023 года Коне перешёл в английский «Уотфорд», подписав контракт на 4,5 года. Сумма трансфера составила 8 млн. евро. 14 января в матче против «Блэкпула» он дебютировал в Чемпионшипе.

Международная карьера 
25 марта 2022 года в отборочном матче чемпионата мира 2022 против сборной Коста-Рики Коне дебютировал за сборную Канады. 11 ноября в товарищеском матче против сборной Бахрейна он забил свой первый гол за национальную команду.

В 2022 году Коне принял участие в чемпионате мира в Катаре. На турнире он сыграл в матчах против команд Бельгии, Хорватии и Марокко.

Голы за сборную Канады

Примечания 

Футболисты Канады
Игроки сборной Канады по футболу
Игроки ФК «Клёб де Фут Монреаль»
Игроки ФК «Уотфорд»